Замятовская

 Замятовская — фамилия.
 Замятовская, станица — прежнее название села Замьяны Енотаевского района Астраханской области.
 Замятовская — одно из названий (ещё одно название — Зиматовская) удмуртской деревни Зематы Унинского района Кировской области; ликвидирована в 1980 году.
 Замятовская улица — улица в городе Червень (районный центр) Минской области Белоруссии.